Een Spaanse mat kan verschillende dingen betekenen:
 Spaanse mat (munt), een zilvermunt van 8 real die in gebruik was in het Spaanse Rijk
 Spaanse mat (vloerbedekking), een in Holland tot het begin van de negentiende eeuw gebruikelijke aanduiding van een fijne bontgeverfde mat